Китайская капуста — общее название растений пекинской капусты и бок-чоя, которые широко используются в китайской кухне.

Оба эти растения являются сортами репы (лат.: Brassica rapa) и принадлежат к тому же роду, что и капуста, брокколи и цветная капуста. Обе разновидности имеют множество названий, в зависимости от региона.

История 
Традиционно китайскую капусту выращивали в дельте Янцзы. А во времена династии Мин натуралист, врач и фармаколог Ли Шичжэнь начал использовать эти растения в медицинских целях. Сорт, который культивировался в провинции Чжэцзян, в XIV веке был завезен на север, и вскоре урожаи пекинской капусты в северных регионах намного превысили показатели на юге. Тогда пекинская капуста была повторно завезена на юг через Великий канал Китая, и вскоре торговля данным продуктом велась по всему южному Китаю.

Пекинская капуста стала одним из основных ингредиентов знаменитого маньчжурского блюда суан каи, китайского варианта квашеной капусты. А в корейской кухне блюдо преобразовалось в кимчхи. Во время завоевания японцами Маньчжурии пекинская капуста прижилась в Японии.

Бок-чой существовал как обособленная разновидность китайской капусты в течение многих столетий. В настоящий момент оба сорта продаются в супермаркетах во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.

Пекинская капуста 

Пекинская капуста более популярна — в особенности за пределами Азии. У неё широкие бледно-зеленые листья с белыми стеблями, которые свернуты в рыхлый вытянутый кочан. Помимо квашения, пекинскую капусту часто используют в салатах.

Бок-чой 

Бок-чой не образует кочана, и его темно-зеленые листья на мясистых стеблях располагаются вокруг небольшой почки. Бок-чой значительно меньше пекинской разновидности. Его готовят на пару, жарят и добавляют в супы и салаты.

См. также 
 Капуста
 Рапс
 Репа

Капустные
Капуста